Чемпионат мира по трековому велоспорту 1949 года прошёл с 22 по 28 августа 1949 года в Копенгагене (Дания). Всего на чемпионате разыграли 5 комплектов наград — 3 среди профессионалов и 2 среди любителей.

Медалисты 
Профессионалы

Любители

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1949
Спорт в Дании в 1949 году
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
1949 год в велоспорте
Август 1949 года
Чемпионаты мира в Дании